

Шмакове — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Шмакове — залізничний роз'їзд Криворізької дирекції Придніпровської залізниці